Walter Mitty titkos élete, James Thurber 1939-ben megjelent elbeszélése
 Walter Mitty titkos élete, az elbeszélés alapján készült 1947-es amerikai film Dany Kaye főszereplésével
 Walter Mitty titkos élete, az 1947-es film remake-változata Ben Stiller rendezésében 2013-ból